Labidostomis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Friedrich Germar 1817. Labidostomis ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Labidostomis